Het ATP-toernooi van Washington 2016 (met de officiële naam Citi Open) werd gespeeld van 18 tot en met 24 juli. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C.

Het enkelspel werd gewonnen door de Fransoos Gaël Monfils. Hij versloeg in de finale de Kroaat Ivo Karlović met 5-7, 7-6(6) en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Daniel Nestor en Édouard Roger-Vasselin. Zij versloegen in de finale Łukasz Kubot en Alexander Peya met 7-6(3) en 7-6(4).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington